Onomàstica: 
 Bisbe romà de Cartago el 430, vegeu Capreol (Capreolus)
 Teòleg tomista francès, nascut el 1380, vegeu Jean Capréolus
 Biologia: un gènere de cérvols de petites dimensions, vegeu Capreolus.